ПАО "Россети Ленэне́рго" (c 1886 года — «Общество электрического освещения», с 1922 до 1924 года — «Петроток», c 1924 по 1932 год — трест «Электроток», с 1932 по 2020 год — «Ленэнерго», с 30 июля 2020 года — ПАО «Россети Ленэнерго» ) — российская распределительная сетевая компания. Основана 4 (16) июля 1886 года, когда императором Александром III был утверждён устав «Общества электрического освещения 1886 года». Дату основания компании можно назвать началом «электрической» эры России. В декабре 1917-го «Общество 1886 года» было национализировано. В 1919 году «Общество 1886 года» включено в ОГЭС – Объединение Государственных Электрических Станций. В 1922 году общество стало трестом Петроградских государственных электростанций «Петроток». В 1924 году трест «Петроток» переименовали в трест «Электроток». В 1932 годe и объединение переименовывают в «Ленэнерго». В 1992 году в результате приватизации компания стала акционерным обществом «Ленэнерго». С 30 июля 2020 года переименована в ПАО «Россети Ленэнерго».

Старейшая электрическая компания России. Крупнейшая электросетевая компания Петербурга. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями «Ленэнерго» являются передача электрической энергии по высоковольтным сетям, а также присоединение потребителей к электрическим сетям. «Ленэнерго» обеспечивает электроэнергией Санкт-Петербург и Ленинградскую область. 

Штаб-квартира находится в Санкт-Петербурге.

История

Предыстория 
Первый опыт в Петербурге применения централизованного электрического освещения вместо газового был сделан техником дворцового управления инженером Василием Пашковым для освещения залов Зимнего дворца во время рождественских и новогодних праздников 1885 года. Для его реализации 9 ноября 1885 года был утверждён проект строительства особой «фабрики электричества» с примечанием Александра III «Зимние балы 1886 года (10 января) должны освещаться электричеством полностью». Чтобы исключить нежелательную вибрацию здания во время работы паровых машин, электростанцию разместили в особом павильоне из стекла и металла во втором дворе Зимнего дворца (с тех пор называемым «электрическим»).

Занимаемая станцией площадь составляла 630 м². Она состояла из машинного отделения, где было установлено 6 котлов, 4 паровые машины и 2 локомобиля, и зала с 36 электродинамомашинами. Общая мощность электростанции составляла 445 лошадиных сил и потребляла около 30 тыс. пудов (520 т) угля в год.

Вырабатываемым электричеством освещались: Аванзал, Петровский, Большой фельдмаршальский, Гербовый и Георгиевский залы. Было предусмотрено три режима освещения:
 полное (праздничное, которое включалось пять раз в году) — включались 4888 ламп накаливания и 10 свечей Яблочкова;
 рабочее — 230 ламп накаливания;
 дежурное (ночное) — 304 лампы накаливания.

«Общество электрического освещения 1886 года» 

Датой основания Ленэнерго считается 4 (16) июля 1886 года, когда императором Александром III был утверждён устав «Общества электрического освещения 1886 года» Карла Сименса.

ПАО «Россети Ленэнерго» 
В 2005 году было произведено отделение сбытового филиала в отдельную организацию — Петербургская сбытовая компания. В 2008 году ввод в эксплуатацию четырёх новых подстанций напряжением 110 кВ, в соответствии с соглашением о взаимодействии Петербурга и РАО «ЕЭС России» по обеспечению города электроснабжением. Общая мощность этих энергообъектов превысит 500 МВА. Объём финансирования составит около 19 млрд рублей. В 2016 году открытие объединенного диспетчерского пункта юга Ленинградской области.
В 2016 году запуск первой подземной подстанции в Петербурге. В 2016 году исполнен перечень поручений Президента России В.В. Путина по регулированию деятельности и финансовому оздоровлению ПАО «Ленэнерго», ликвидированы накопленные обязательства по договорам техприсоединения. Исполнено более 47 тысяч договоров технологического присоединения. Подключено 318 социальных объектов в Петербурге, 61 социальный объект в Ленинградской области. В 2017 году запуск сети 15 электрозаправочных станций в Петербурге и Ленобласти. В 2017 году ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Гаванская» для электроснабжения станции метрополитена «Горный институт» и объектов Чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2017 году открытие музея, посвященного энергетикам времен блокады Ленинграда. В 2017 году достигнут исторический максимум по исполнению договоров техприсоединения. Выполнены обязательства по более чем 50 тыс. договоров с заявленной мощностью порядка 848 МВт. На 2023 год компания включает в себя:

Филиалы:

·               Выборгские электрические сети;

·               Гатчинские электрические сети;

·               Кабельная сеть;

·               Кингисеппские электрические сети;

·               Новоладожские электрические сети;

·               Южные электрические сети;

·               Санкт-Петербургские высоковольтные электрические сети;

·               Тихвинские электрические сети;

·               Северные электрические сети;

·               Дирекция строящихся объектов;

Дочерние зависимые организации:

·               АО «Ленэнергоспецремонт»;

·               АО «Энергосервисная компания Ленэнерго».

Расположение 

С 1929 года «Ленэнерго» занимало здание казарм Павловского лейб-гвардии полка. Долгое время основным офисом было здание расположенное по адресу площадь Конституции, д.1. С февраля 2022 года исполнительный аппарат организации расположен по адресу ул. Гаккелевская, д.21.

Собственники и руководство 
Акции Россети Ленэнерго распределены следующим образом: ПАО «Россети» владеет 68,22%, ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 0,95%, остальные ценные бумаги находятся в свободном обращении на Московской бирже, более 28% акций владеет правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета имущественных отношений. 

Высшим органом управлением компании является общее собрание акционеров. В промежутках между общими собраниями руководство осуществляется Советом директоров, генеральным директором, Правлением Общества. 29 декабря 2017 года, совет директоров «Ленэнерго» принял решение прекратить действие трудового договора с директором Романом Бердниковым и с 12 января 2018 года назначить Рюмина Андрея Валерьевича генеральным директором сроком на 5 лет. 14 января 2021 года совет директоров принял решение избрать Андрея Рюмина членом правления ПАО «Россети» и назначить его исполняющим обязанности гендиректора и председателя правления с 15 января. Совет директоров «Россети Ленэнерго» одновременно проголосовал за то, чтобы исполняющим обязанности назначить первого заместителя генерального директора — главного инженера Кузьмина Игоря Анатольевич. 

с 23.12.21 советом директоров на должность генерального директора назначен Кузьмин Игорь Анатольевич

Примечания 

Компании Санкт-Петербурга
Ленэнерго